В одиночному розряді тенісного турніру US Clay Court Championships 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Андреа Джегер здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Рузічі 6-1, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Андреа Джегер (Переможниця)
  Вірджинія Рузічі (фінал)
  Міма Яушовець (півфінал)
  Вірджинія Рузічі (півфінал)
  Даянн Балестрат (2-ге коло)
  Сью Баркер (чвертьфінал)
  Джоанн Расселл (3-тє коло)
  Міма Яушовець (чвертьфінал)

 Мері Лу Деніелс (2-ге коло)
 Сенді Коллінз (1-ше коло)
 Рене Річардс (2-ге коло)
 Кеті Горват (2-ге коло)
 Відсутня
 Кеті Ріналді-Стункел (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

US Clay Court Championships